Измаи́л от , Ишмаэль (Yishma’el, Yišmāʻēl), буквальный перевод — «Да услышит Бог».

Имена 
 Измаил — библейский персонаж, старший сын и первенец ветхозаветного патриарха Авраама.
 Исмаил — исламский пророк, старший сын и первенец пророка Ибрахима (Авраама) от египтянки Хаджар (Агарь), отождествляется с библейским Измаилом.
  — библейский персонаж, убийца Годолии.
 Измаил (в миру Михаил) — епископ Русской церкви, епископ Сарский (Сарайский) в XIII—XIV вв.

Топонимы 
 Измаил — город в Одесской области Украины.
 Измаил — турецкая крепость в устье Дуная.
 Измаил — аэропорт в городе Измаил, прекративший функционирование и закрытый в 2009 году.
 Измаил — железнодорожная станция Одесской железной дороги.

Корабли и катера 
 «Измаил» — линейный крейсер Российской империи, построенный в 1912—1915 гг., головной корабль в серии этого типа.
 «Измаил» — 550-тонный монитор типа «Азов», построенный в 1914—1915 гг. в Австро-Венгрии.
 «Измаил» — 880-тонный советский пограничный сторожевой корабль проекта 1124П, построенный в 1978—1980 гг., в 1992—1995 гг. использовавшийся пограничной охраной Украины, а после переименования в «Чернигов» в 1996—2005 гг. служивший корветом военно-морских сил Украины.
 BG84 «Измаил» — катер проекта 1204, построенный в 1969 году для Черноморского флота ВМФ СССР, в 1995 году передан в состав пограничной охраны Украины.

Прочее 
 «Невский Измаил» — название укреплённого немецкими войсками участка на берегу Невы, который был взят советскими войсками при прорыве блокады Ленинграда 12 января 1943 года (Операция «Искра»).

См. также